Németország
Eurasburg, település Bajorországban, Aichach-Friedberg járásban
Eurasburg, település Bajorországban, Bad Tölz-Wolfratshausen járásban